Sint-Marthakerk (Den Haag)
 Marthakerk (Raard)

Martha